Hul peut désigner : 
 Hul, une commune du district de Nové Zámky, dans la région de Nitra, en Slovaquie ;
 un hul, une coiffe traditionnelle néerlandaise ;
 Hul, une figure biblique, fils d'Aram.